Пассажирский поезд:
 Пассажирский поезд — один из видов поездов на железной дороге.
 Фирменный пассажирский поезд — подвид пассажирского поезда с повышенным классом обслуживания. 
 Пассажирский поезд — латвийская железнодорожная компания, обслуживающая внутригосударственные пассажирские перевозки.